Bocos puede hacer referencia a:
 Bocos, localidad del municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, provincia de Burgos;
 Bocos de Duero, municipio de la provincia de Valladolid.